Dvojnásobnou obhájkyní titulu soutěže ženské dvouhry byla běloruská tenistka a druhá hráčka světa Viktoria Azarenková, která usilovala o třetí trofej v řadě. Tím se mohla stát šestou ženou v otevřené éře světového tenisu, a první od tří trofejí Martiny Hingisové z let 1997–1999, jež by vyhrála turnaj třikrát za sebou. Tyto plány jí však překazila pátá nasazená Agnieszka Radwańská, která ji ve čtvrtfinále vyřadila.

Vítězka do žebříčku získala 2 000 bodů a připsala si částku 2 650 000 australských dolarů.

Světová jednička Serena Williamsová výhrou ve 3. kole nad Danielou Hantuchovou překonala rekord Margaret Courtové v počtu šedesáti vítězných utkání na Australian Open. Eugenie Bouchardová se stala první Kanaďankou od roku 1992, která postoupila do čtvrtfinále Grand Slamu. Naposledy před ní si tuto fázi soutěže zahrála Patricia Hy-Boulaisová na US Open 1992. Následně si poradila s Anou Ivanovićovou a po Carling Bassettové-Segusové se stala druhým kanadským tenistou v otevřené éře tenisu, který prošel do semifinále majoru.

Rumunka Simona Halepová se po výhře nad Jelenou Jankovićovou poprvé v kariéře probojovala do čtvrtfinále Grand Slamu. V něm však uhrála jen tři gamy na Cibulkovou.

Dominika Cibulková se stala první slovenskou tenistkou v historii, která postoupila do finále dvouhry grandslamového turnaje, i prvním Slovákem od vzniku samostatného státu v roce 1993.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazená čínská tenistka Li Na, která ve finále zdolala Slovenku Dominiku Cibulkovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–0. Li Na tak ve finále Australian Open uspěla až na třetí pokus a získala svůj druhý grandslamový titul. Ve věku 31 let a 11 měsíců se stala nejstarší šampiónkou během otevřené éry melbournského grandslamu. Bodový zisk ji vrátil zpět na 3. příčku žebříčku s minimální ztrátou 11 bodů na Azarenkovou. Cibulková napodobila krajana Miloše Mečíře, který v československém finále Australian Open 1989 podlehl Ivanu Lendlovi.

Nasazení hráček 

  Serena Williamsová (4. kolo)
  Viktoria Azarenková (čtvrtfinále)
  Maria Šarapovová'' (4. kolo)
  Li Na (vítězka)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Petra Kvitová (1. kolo)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Jelena Jankovićová (4. kolo)
  Angelique Kerberová (4. kolo)
  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Simona Halepová (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Sloane Stephensová (4. kolo)
  Ana Ivanovićová (čtvrtfinále)
  Sabine Lisická (2. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Kirsten Flipkensová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (1. kolo)
  Dominika Cibulková (finále)
  Sorana Cîrsteaová (1. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (4. kolo)
  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Kaia Kanepiová (1. kolo)
  Alizé Cornetová (3. kolo)
  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Jamie Hamptonová (odstoupila)
  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Anastasija Pavljučenkovová  (3. kolo)
  Eugenie Bouchardová (semifinále)
  Daniela Hantuchová  (3. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (2. kolo)

 Kvalifikace 

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= R Vinciová
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ť Čengová
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=710
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Keysová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=68
| RD1-score04-3=9

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= C Dellacquová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=PR
| RD1-team06= V Zvonarevová
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= L Robsonová
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= K Flipkensová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= E Bouchardová
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= T Chao-čchen
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Van Uytvancková
| RD1-score11-1=63
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= V Razzanová
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= S Vickeryová
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= L Davisová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= J Görgesová
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= S Erraniová
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Ť Čengová
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Keysová
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= C Dellacquová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= K Flipkensová
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=30
| RD2-team05= E Bouchardová
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=712
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= V Razzanová
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=610
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= L Davisová
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= J Görgesová
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ť Čengová
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= C Dellacquová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=30
| RD3-team03= E Bouchardová
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= L Davisová
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= C Dellacquová
| RD4-score01-1=77
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=0
| RD4-seed02=30
| RD4-team02= E Bouchardová
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

3. sekce

Dolní polovina

5. sekce 

| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= V Kingová
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= G Voskobojevová
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= I-C Beguová
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=
| RD1-team05= K Mladenovicová
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= S Vögeleová
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= F Schiavoneová
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= D Cibulková
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=25
| RD1-team09= A Cornetová
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= P Hercogová
| RD1-score10-1=0r
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= C Giorgiová
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= S Sandersová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13= P Ormaecheaová
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= K Knappová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= B Mattek-Sandsová
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= M Šarapovová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=16
| RD2-team01={{nowrap| C Suárez Navarrová}}
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=8
| RD2-seed02=
| RD2-team02= G Voskobojevová
| RD2-score02-1=62
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= S Vögeleová
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=20
| RD2-team04= D Cibulková
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=25
| RD2-team05= A Cornetová
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= C Giorgiová
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=
| RD2-team07= K Knappová
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=8
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= M Šarapovová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=10

| RD3-seed01=16
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=20
| RD3-team02= D Cibulková
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=25
| RD3-team03= A Cornetová
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=3
| RD3-team04= M Šarapovová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=78
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=20
| RD4-team01= D Cibulková
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=1
}}

7. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= A Radwańská
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Putincevová
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03=
| RD1-team03= O Govorcovová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=78
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= T Jing-jing
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=66
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= C Witthöftová
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Minellaová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= T Pereiraová
| RD1-score07-1=67
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= A Pavljučenkovová
| RD1-score08-1=79
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= K Kanepiová
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=
| RD1-team10= G Muguruzaová
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= T Babosová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12=
| RD1-team12= AK Schmiedlová
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7
| RD1-seed13=
| RD1-team13= C McHaleová
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= J-ž Čanová
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= C Wozniacká
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= A Radwańská
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= O Govorcovová
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= M Minellaová
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=29
| RD2-team04=

8. sekce

Reference 

Australian Open 2014